

Toponyme 
 Sarrasquette, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Bussunarits-Sarrasquette ;
 Bussunarits-Sarrasquette, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme